Лоп:
 Лоп — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн;
 Лоп — уезд в округе Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.